Гове́рла (, с  — «труднопроходимое возвышение», ист. ) — самая высокая гора и наивысшая точка на территории Украины. Говерла расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, около 21 км от границы с Румынией. Относится к хребту Черногора в Карпатах. Высота горы составляет 2060,8 метров над уровнем моря.

У подножия находится один из истоков реки Прут. Первый туристический маршрут с восхождением на гору был открыт в 1880 году. Из крупных населённых пунктов поблизости находятся Рахов, Ясиня и Ворохта.

Туризм 
Является туристическим объектом. При хорошей видимости на севере можно увидеть города Ивано-Франковской области: Ивано-Франковск, Коломыю и Снятин, а в южном направлении — румынский город Сигету-Мармацией. С вершины Говерлы отчётливо видна закарпатская гора Петрос (2020 м). На юго-восток тянется вереница вершин Черногорского хребта. В ясную погоду видно обсерваторию Белый слон на горе Поп Ива́н Черногорский. На юго-западе от горы возвышается Марморошский хребет, по которому проходит граница Румынии и Украины.

У подножия горы находится один из истоков реки Прут. Недалеко от истока расположен каскад водопадов, общая высота которого составляет около 80 метров.

Климат

Восхождение на Говерлу 
Большинство восхождений начинается с базы Заросляк, которая находится на высоте 1100 м. Добраться до базы можно пешком, на автомобиле или велосипеде, и легче всего это сделать из Ворохты или Верховины. С базы на вершину ведут две тропы — одна более пологая, общей длиной 4,3 км, другая более крутая — 3,7 км. Начиная пешеходный маршрут с базы Заросляк, покорить вершину в летнее время года не составит труда даже неподготовленным туристам.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Summitpost.org
 
 Как добраться до Говерлы с Буковеля

Горные вершины Восточных Карпат
Горные вершины Закарпатской области
Черногора
Высочайшие точки стран мира